Rubio est un mot espagnol qui signifie « blond ». C’est également un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Diego Rubio Hernández (né en 1991), coureur cycliste espagnol ;
 Einer Rubio (né en 1998), coureur cycliste colombien ;
 Francisco Rubio (Paco) (né en 1953), footballeur français ;
 Francisco Rubio (né en 1975)
 Hugo Rubio (né en 1960), footballeur chilien ;
 Ingrid Rubio (née en 1975), actrice espagnole ;
 Jesús Alberto Rubio (né en 1992), coureur cycliste espagnol ;
 Joan Rubió i Bellver (né en 1952), architecte espagnol ;
 Jordi Rubio (né en 1987), footballeur andorran ;
 José López Rubio (1903-1996), réalisateur de cinéma espagnol ;
 José Maria Rubio (1864-1929), jésuite, apôtre de Madrid ;
 Juan Ortega Rubio (1845-1921), historien espagnol ;
 Luigi Rubio (entre 1797 et 1808 - 1882), peintre italien ;
 Manuel José Rubio y Salinas (1703-1765), ecclésiastique espagnol, archevêque de Mexico de 1748 à 1765 ;
 Marco Rubio (né en 1971), un homme politique américain sénateur des États-Unis pour la Floride depuis 2011 ;
 María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez (1981- ), femme politique espagnole ;
 Pascual Ortiz Rubio (1877-1963), président du Mexique de 1930 à 1932 ;
 Paulina Rubio (née en 1971), chanteuse et actrice mexicaine ;
 Pedro Herrero Rubio (1904-1978), médecin espagnol, vénérable catholique ;
 Pilar Rubio (née en 1978), une actrice et présentatrice espagnole ;
 Ricky Rubio (né en 1990), joueur espagnol de basket-ball ;
 Santiago Rubió i Tudurí (1892-1980), ingénieur espagnol ;
 Simón de Rojas Clemente y Rubio (1777-1827), botaniste espagnol

Toponymes

Rubió municipalité de Catalogne, dans la comarque d'Anoia ;
 Vélez-Rubio, ville d’Espagne, dans la province d'Almería, communauté autonome d’Andalousie ;
 Torrejón el Rubio est une commune d’Espagne, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure.



Rubio, ville du Venezuela.

Patronyme hispanique